Capal bezeichnet:
 Baju Melayu, malaiischer Schuh
 Namensvariation von Capol, altes Schweizer Geschlecht aus dem Kanton Graubünden
 Conference on Asian Pacific American Leadership

CAPAL